Stukenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Stukenberg (1909–1991), deutscher Ministerialbeamter und Präsident der Deutschen Bundesbahn
 Kurt Stukenberg (* 1988),  deutscher Synchronsprecher und Chefredakteur
 Johann Christian Stuckenberg (1788–1856), deutsch-russischer Geograph, Hydrograph und Autor. Früher auch Stukenberg () geschrieben.
 Wilhelm Stukenberg (1878–1964), deutscher Oberschulrat und Politiker (MdL)

Siehe auch:
 Stuckenberg